Ermodoro di Efeso (V secolo a.C.), legislatore greco antico
 Ermodoro di Siracusa (IV secolo a.C.), filosofo greco antico
 Ermodoro di Salamina (II secolo a.C.), architetto greco antico